De Rally van Groot-Brittannië 1979, officieel 35th Lombard RAC Rally, was de 35e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de elfde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 74e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Chester.

Hannu Mikkola schreef zijn tweede achtereenvolgende RAC overwinning op zijn naam, door het evenement nagenoeg van start tot finish met een dominant optreden te leiden. Dit resultaat betekende ook de eerste titel bij de constructeurs voor Ford, die na deze wedstrijd voorlopig afscheid namen als deelnemend fabrieksteam. Mikkola naderde hiermee ook teamgenoot Björn Waldegård, die slechts negende eindigde, in de strijd om het kampioenschap bij de rijders met nog een ronde te gaan. Het podium werd ondertussen gecompleteerd door lokale rijder Russell Brookes als tweede en Datsun-rijder Timo Salonen als derde, die hiermee een volledig Ford top drie resultaat voorkwam door Ari Vatanen voor te blijven, die tegen het einde van de rally te maken kreeg met straftijd en daardoor moest consolideren voor plaats vier.

Route

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

Noot: Niet alle starttijden zijn bekend.

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië